Mentalisme (amusementsvorm)
Mentalisme (filosofie)
Mentalistische taalkunde